Williamsburg est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
Williamsburg à New York
Williamsburg en Californie
Williamsburg dans le Colorado
Williamsburg en Floride
Williamsburg dans l'Iowa
Williamsburg dans le Kansas
Williamsburg dans le Kentucky
Williamsburg dans le Maryland
Williamsburg dans le Massachusetts
Williamsburg dans le Michigan
Williamsburg au Nouveau-Mexique
Williamsburg dans l'Ohio
Williamsburg en Pennsylvanie
Williamsburg en Virginie
comté de Williamsburg en Caroline du Sud

Divers 
 L', yacht du président des États-Unis de 1945 à 1953

Noms proches 
D'autres lieux dans le monde portent un nom proche : Williamsboro, Williamsborough, Williamsburgh, , , ,  et .